Kinoshita (木下) est un nom propre japonais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Akira Kinoshita (木之下 晃) (1936-2015), photographe japonais ;
 Alicia Kinoshita (1967-), skipper japonaise ;
 Chōshōshi Kinoshita (木下 長嘯子) (1569-1649), samouraï et poète waka japonais ;
 Kinoshita (木下 家定) (1543-1608), samouraï japonais ;
 Junji Kinoshita (木下 順二) (1914-2006), dramaturge et romancier japonais ;
 Jun'an Kinoshita (木下順庵) (1621-1699), lettré japonais, un des précurseurs du néoconfucianisme au Japon ;
 Keisuke Kinoshita (木下惠介) (1912-1998), réalisateur et scénariste japonais ;
  (1881-1947), biologiste japonais spécialisé dans l’étude des octocoralliaires ;
 Makiko Kinoshita (木下 牧子) (1956-), compositrice japonaise ;
  (木下 正貴) (1989-), joueur japonais de football ;
 Mokutarō Kinoshita (木下 杢太郎) (1885-1945), poète, écrivain et médecin japonais ;
 Naoe Kinoshita (木下 尚江) (1869-1937), romancier et militant pacifiste japonais ;
 Naoyuki Kinoshita (木下 直之) (1954-), historien de l'art japonais ;
 Rigen Kinoshita (木下 利玄) (1886-1925), nom d'auteur de l'écrivain japonais Toshiharu Kinoshita ;
 Shuta Kinoshita (1884-1955), entomologiste ;
 Takashi Kinoshita (木下 隆志) (1979-), chef cuisinier japonais formé à la gastronomie française ;
 Tetsuya Kinoshita (木下哲哉) (1976-), producteur de série d'animation japonaise ;
 Tomio Kinoshita (1923-), artiste graveur japonais ;
 Yoshiaki Kinoshita (1956-), dirigeant japonais du sport automobile ;
 Yūji Kinoshita (木下夕爾) (1914-1965), poète japonais.

Astronomie 
 (7250) Kinoshita, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme japonais